Sonoda är ett släkte av fiskar. Sonoda ingår i familjen pärlemorfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pärlemorfiskar
Sonoda